Il singolare femminile  del torneo di tennis William Loud Bendigo International 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Arina Rodionova che ha battuto in finale Olivia Rogowska 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Olivia Rogowska (finale)
 Ashleigh Barty (semifinali)
 Dar'ja Gavrilova (semifinali)
 Zuzana Zlochová (primo turno)

 Bojana Bobusic (quarti di finale)
 Alizé Lim (quarti di finale)
 Arina Rodionova (Campionessa)
 Sally Peers (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

William Loud Bendigo International 2012